63-й Берлинский международный кинофестиваль прошёл с 7 февраля по 17 февраля 2013 года. Жюри основной конкурсной программы возглавлял гонконгский кинорежиссёр Вонг Карвай. Киносмотр открылся биографическим фильмом его авторства «Великий мастер».

Россия в основной конкурсной программе кинофестиваля была представлена фильмом Бориса Хлебникова «Долгая счастливая жизнь». Кроме того, в программу «Форум» была приглашена лента Светланы Басковой «За Маркса…», в программу GenerationKplus (кино для детей и подростков) — фильм Евы Перволовичи «Маруся» (российско-французская копродукция) и две короткометражки («Зима пришла» Василия Шишкова и «Крот на море» Анны Кадыковой).

Жюри

Основной конкурс 
 Вонг Карвай, кинорежиссёр и сценарист () — председатель
 Тим Роббинс, актёр ()
 Сюзанна Бир, кинорежиссёр, сценарист и продюсер ()
 Андреас Дрезен, кинорежиссёр ()
 Эллен Курас, кинооператор ()
 Афина Рахель Цангари, продюсер ()
 Ширин Нешат, фотохудожник и кинорежиссёр ()

Конкурсная программа

Основной конкурс

Награды 
 «Золотой медведь»:
 «Поза ребёнка», режиссёр Калин Питер Нецер
 Гран-при жюри («Серебряный медведь»):
 «Эпизод из жизни сборщиков железа», режиссёр Данис Танович
 Приз Альфреда Бауэра («Серебряный медведь»):
 «Вик и Фло увидели медведя», режиссёр Дени Коте
 «Серебряный медведь» за лучшую режиссёрскую работу
 Дэвид Гордон Грин, «Властелин разметки»
 «Серебряный медведь» за лучшую женскую роль
 Полина Гарсиа, «Глория»
 «Серебряный медведь» за лучшую мужскую роль
 Назиф Мужич, «Эпизод из жизни сборщиков железа»
 «Серебряный медведь» за лучший сценарий
 Джафар Панахи, «Закрытый занавес»
 «Серебряный медведь» за выдающиеся художественные достижения
 Азиз Жамбакиев, «Уроки гармонии»
 Приз Хайнера Кэрола:
 Ангела Кристлиб, «Голая опера»
 Хрустальный медведь
 «Ракета», режиссёр Ким Мордонт
 Награда жюри GenerationKplus:
 Ежи и большой город, режиссёр Эвалдс Лацис.

Примечания

Ссылки 

 
 Румынский фильм «Поза ребёнка» получил главный приз 63-го Берлинского кинофестиваля

Берлинский кинофестиваль
Кинофестивали 2013 года
2013 год в Германии
Февраль 2013 года